Полумарафон у мужчин на летней Универсиаде 2013 года состоялся 12 июля.

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол соревнований

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013